Макиндер e фамилно име, може да се отнася до:

 Халфорд Макиндер (1861–1947) – английски географ
 Уилям Макиндер (1880–1930) – британски политик от Лейбъристката партия